Le concept de suffisance peut faire référence à :
 Sobriété économique, suffisance au niveau politique
 Simplicité volontaire, suffisance au niveau individuel
 Équivalence logique, en statistique
 Haplo-suffisance, en génétique

Voir aussi 
 De la suffisance de la religion naturelle, texte de Denis Diderot